Motzfeldt är ett efternamn, som främst burits av medlemmar av en norsk ämbetsmannasläkt, bland andra:

Personer med efternamnet Motzfeldt
 Axel Motzfeldt (1845–1914), norsk militär
 Benny Motzfeldt (1909–1995), norsk glas- och bildkonstnär
 Carl Frederik Motzfeldt (1808–1902), norsk ämbetsman och politiker
 Ernst Motzfeldt (1842–1915), norsk jurist och politiker
 Frederik Motzfeldt (1779–1848), norsk jurist och politiker
 Jonathan Motzfeldt(1938–2010), grönländsk politiker
 Josef Motzfeldt (född 1941), grönländsk politiker
 Ketil Motzfeldt (1814–1889), norsk statsman
 Peter Motzfeldt (1777–1854), norsk statsman
 Peter Nicolay Motzfeldt (död omkring 1735), dansk-norsk militär
 Ulrik Anton Motzfeldt (1807–1865), norsk jurist
 Ulrik Anton Motzfeldt (1871–1942), norsk jurist

Kronologiskt sorterade (inte komplett)
 Peter Nicolay Motzfeldt (död omkring 1735), dansk-norsk militär
 Peter Motzfeldt (1777–1854), norsk statsman
 Frederik Motzfeldt (1779–1848), norsk jurist och politiker
 Ulrik Anton Motzfeldt (1807–1865), norsk jurist
 Carl Frederik Motzfeldt (1808–1902), norsk ämbetsman och politiker
 Ketil Motzfeldt (1814–1889), norsk statsman
 Ernst Motzfeldt (1842–1915), norsk jurist och politiker
 Axel Motzfeldt (1845–1914), norsk militär
 Ulrik Anton Motzfeldt (1871–1942), norsk jurist
 Jonathan Motzfeldt (1938–2010), grönländsk politiker
 Josef Motzfeldt (född 1941), grönländsk politiker

Norska efternamn
Norska släkter